

Смт 
 Дмитрівка — Україна, Чернігівська область, Бахмацький район

Села

Дмитрівка — Автономна Республіка Крим, Джанкойський район
 Дмитрівка — Автономна Республіка Крим, Первомайський район
 Дмитрівка — Автономна Республіка Крим, Совєтський район
 Дмитрівка — Волинська область, Луцький район
 Дмитрівка — Дніпропетровська область, Кам'янський район, Вільногірська міська громада
 Дмитрівка — Дніпропетровська область, Кам'янський район, П'ятихатська міська громада
 Дмитрівка — Дніпропетровська область, Нікопольський район
 Дмитрівка — Дніпропетровська область, Новомосковський район
 Дмитрівка — Дніпропетровська область, Синельниківський район
 Дмитрівка — Донецька область, Волноваський район
 Дмитрівка — Донецька область, Краматорський район
 Дмитрівка — Донецька область, Горлівський район
 Дмитрівка — Запорізька область, Бердянський район
 Дмитрівка — Запорізька область, Мелітопольський район
 Дмитрівка — Київська область, Бучанський район, Бородянська селищна громада
 Дмитрівка — Київська область, Бучанський район, Дмитрівська сільська громада
 Дмитрівка — Київська область, Вишгородський район
 Дмитрівка — Київська область, Фастівський район
 Дмитрівка — Кіровоградська область, Кропивницький район
 Дмитрівка — Луганська область, Щастинський район
 Дмитрівка — Миколаївська область, Баштанський район
 Дмитрівка — Миколаївська область, Вознесенський район
 Дмитрівка — Миколаївська область, Миколаївський район, Березанська селищна громада
 Дмитрівка — Миколаївська область, Миколаївський район, Куцурубська сільська громада
 Дмитрівка — Одеська область, Болградський район
 Дмитрівка — Одеська область, Ізмаїльський район
 Дмитрівка — Одеська область, Одеський район
 Дмитрівка — Полтавська область, Кременчуцький район
 Дмитрівка — Полтавська область, Полтавський район
 Дмитрівка — Полтавська область, Лубенський район
 Дмитрівка — Полтавська область, Миргородський район
 Дмитрівка — Рівненська область, Рівненський район
 Дмитрівка — Сумська область, Конотопський район
 Дмитрівка — Сумська область, Охтирський район
 Дмитрівка — Сумська область, Сумський район
 Дмитрівка — Харківська область, Ізюмський район
 Дмитрівка — Харківська область, Лозівський район, Близнюківська селищна громада, Криштопівська сільська рада
 Дмитрівка — Харківська область, Лозівський район, Близнюківська селищна громада, Лукашівська сільська рада
 Дмитрівка — Харківська область, Лозівський район, Біляївська сільська громада
 Дмитрівка — Харківська область, Богодухівський район, Богодухівська міська громада
 Дмитрівка — Харківська область, Богодухівський район, Коломацька селищна громада
 Дмитрівка — Харківська область, Ізюмський район
 Дмитрівка — Херсонська область, Генічеський район
 Дмитрівка — Херсонська область, Каховський район, Великолепетиська селищна громада
 Дмитрівка — Херсонська область, Каховський район, Зеленопідська сільська громада
 Дмитрівка — Хмельницька область, Хмельницький район
 Дмитрівка — Черкаська область, Золотоніський район
 Дмитрівка — Чернігівська область, Корюківський район
 Дмитрівка — Чернігівська область, Прилуцький район

 Дмитрівка — колишня назва села Дельжилер (Одеська область, Татарбунарський район)
 Дмитрівка — колишнє село Новоукраїнського району Кіровоградської області.
 Дмитрівка — колишнє село Любашівського району Одеської області, зняте з обліку 10 листопада 2006 року

Дмитрівка (; ) — село, Придністров'я, Рибницький район